Viaje a los sueños polares puede referirse a los siguientes términos:

 Viaje a los sueños polares, programa radiofónico de Los 40 Principales; o
 Viaje a los sueños polares, canción del grupo de pop Family.